Рени (; Плевен, 29. мај 1969) уметничко је име за бугарску фолк и поп-фолк певачицу Рени Александрова Гајтанџијева () .

Дискографија

Албуми 
 Искам те (1998)
 Като птица (1999)
 Рени 1999 (1999)
 Влюбих се опасно (2001)
 Рени 2001 (2001)
 Какво е обич (2003)
 Рени 2003 (2003)
 The Best Of (2004)
 Искай ме (2004)
 Виж ме (2007)
 Опа, опа (2008)
 Нека няма край (2012)

Спотови

Спотови на страним језицима

Тв верзије

Фолклорни спотови​

Спољашње везе 
 Сајт

Рођени 1969.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи